M12 kan syfta på:

 M12 – en stjärnhop, se Messier 12
 HMS M12 – en svensk minsvepare
 HMS Spårö (M12) – ett svenskt minröjnings-/röjdykarfartyg
 M12 – en dimension för skruvar och muttrar, se M-gänga